Горват — фамилия. Известные носители:

  (1935—2021) — словацкий композитор.
 Горват,  Иван (писатель) (1904—1960) — словацкий писатель и дипломат.
 Горват,  Павел (род. 1975) —  чешский футболист.
 Горват,  Роберт Иванович (род. 1969) — украинский политик.

См. также 
 Хорват